Kvalifikace ženské dvouhry French Open 2021 probíhala před zahájením hlavní soutěže pařížského grandslamu. Hrála se mezi 24. a 28. květnem 2021 na antukových dvorcích areálu Stade Roland-Garros. Pro pokračující pandemii koronaviru se konala na rozdíl od hlavního turnaje bez diváků.

Kvalifikace se poprvé účastnilo sto dvacet osm tenistek. V rámci tříkolové soutěže postoupilo osmnáct z nich do navazujícího singlu včetně dvou šťastných poražených. Pařížská ženská soutěž se tak stala poslední grandslamovou kvalifikací, která přešla na standardní 128členný formát z 96 startujících. Ženské kvalifikace Australian Open a Wimbledonu počet navýšily již v sezóně 2019, čímž se přidaly k 128člennému startovnímu poli na US Open.

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kvalifikace ženské dvouhry